Klarashof ist ein deutscher Ortsname:
 Klarashof, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern, ab 1945: Przeczeń, untergegangener Ort im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Klarashof, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Klarewo, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klarashof, Kreis Rummelsburg, Pommern, ab 1945: Piachy, untergegangener Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Westpommern, Polen